Papa Felice I – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Felice II – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Felice III – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Felice IV – Papa della Chiesa cattolica